Pantheon steht für:

 Pantheon, Gesamtheit der Götter einer Religion, siehe Götterwelt
 Pantheon, antikes Heiligtum, allen Göttern geweiht
 Pantheon, Desktop-Umgebung, siehe Elementary OS #Elementary-Projekt
 Pantheon, Achterbahn in Busch Gardens Williamsburg
 Honda FES 125 Pantheon, Motorroller

Verlage:
 Pantheon Books, US-amerikanischer Verlag, seit 1961 Teil von Random House
 Pantheon Verlag, deutscher Sachbuch-Verlag, Teil von Random House

Verehrungs- und Gedenkstätten:
 Pantheon (Rom), einziges gut erhaltenes Pantheon der Antike
 Panthéon (Paris), nationale Ruhmeshalle Frankreichs
 Panteão Nacional in Portugal, siehe Igreja de Santa Engrácia
 Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, Gedenkstätte für die Nationalhelden Brasiliens
 Panteón Nacional de Venezuela, Caracas

Institutionen und Örtlichkeiten:
 Pantheon Basel, Museum rund ums Auto
 Pantheon Leipzig, Veranstaltungsgebäude in Leipzig, siehe Eventpalast
 Pantheon (Versammlungslokal), ehemalige Gaststätte in Leipzig
 Pantheon-Theater, Kleinkunstbühne in Bonn
 Pantheon (Tiflis), Friedhof in Tiflis, Georgien

Siehe auch:
 Parthenon (Tempel in Athen)